Puchar Mistrzów IFF 2013 – 3. edycja turnieju o tytuł klubowego mistrza świata, który jest organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 2 do 6 października 2013 roku w fińskim mieście Tampere. Zwycięzcą wśród mężczyzn został szwedzki klub IBF Falun pokonując 7:5 fińską drużynę SPV, wśród kobiet również zwyciężyły Szwedki z Rönnby IBK, po wygranej 4:3 nad Finkami z SB-Pro.

Uczestnicy 

Mężczyźni
  IBF Falun *
  Seinäjoen Peliveljet (SPV) * †
  Classic †
  UHC Alligator Malans *
  SC Vitkovice *
  SK Lielvarde ^

Kobiety
  Rönnby IBK *
  SB-Pro Nurmijärvi *†
  SC Classic † 
  Piranha Chur *
  Herbadent SJM Praha 11 *
  Sveiva IB ^

* - aktualni mistrzowie w swoim kraju
^ - zwycięzcy Pucharu EuroFloorball
† - gospodarze turnieju

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A 
      = awans do półfinałów

Grupa B 
      = awans do półfinałów

Faza pucharowa

Półfinały

Final

Tabela końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A 
      = awans do półfinałów

Grupa B 
      = awans do półfinałów

Faza pucharowa

Półfinały

Final

Tabela końcowa

Zobacz też 
Puchar EuroFloorball 2013

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pucharu Mistrzów IFF 2013

Przypisy 

Rozgrywki pucharowe w unihokeju
2013 w unihokeju
Sport w Tampere
2013 w Finlandii